Bjerg ist der Familienname folgender Personen:

 Bov Bjerg (* 1965), deutscher Schriftsteller und Kabarettist
 Christian Flindt-Bjerg (* 1974), dänischer Fußballspieler und -trainer
 Emma Norsgaard Bjerg (* 1999), dänische Radsportlerin
 Johannes Bjerg (1886–1955), dänischer Bildhauer
 Mikkel Bjerg (* 1998), dänischer Radsportler 
 Ove Flindt-Bjerg (* 1948), dänischer Fußballspieler
 Rasmus Bjerg (* 1976), dänischer Schauspieler
 Søren Bjerg (* 1996), dänischer E-Sportler, League-of-Legends-Spieler
 Svend Erik Bjerg (* 1944), dänischer Radrennfahrer